Карелкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Карелкино — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Карелкино — деревня в Урицком районе Орловской области.